Der Mechaniker bezeichnet

 Der Mechaniker (Zeitschrift) 1893 bis 1912 von Fritz Harrwitz in Berlin herausgegebene Zeitschrift zur Förderung der Präzisionsmechanik und Optik sowie verwandter Gebiete
 Le Garagiste – Der Mechaniker, 2015 geschaffenes Filmdrama der kanadischen Filmregisseurin und Drehbuchautorin Renée Beaulieu